

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Merf“ beginnt.

Merf 



Merfe 
 Merfeld, Moritz (1824–1907), deutscher Unternehmer

Merfi 
 Merfield, Charles J. (1866–1931), australischer Ingenieur und Astronom

Merfy 
 Merfyn Frych († 844), König von Gwynedd (Wales)